Архипелаг Кабо-Верде включает в себя 10 островов, которые делятся на 2 группы.
 Барлавенту 
 Сотавенто

Примечания 

Острова

Кабо-Верде